Laken est une entreprise espagnole fondée en 1912 à Murcia (Espagne), produisant des gourdes en aluminium, en acier inoxydable, des lunch-box isotherme pour les repas, ainsi que du matériel de randonnée.

Historique

Notes et références

Liens externes
  

Entreprise fondée en 1912
Entreprise de fabrication ayant son siège en Espagne